Walking Tall est le titre original du film américain Justice sauvage, réalisé par Phil Karlson en 1973.
 Walking Tall est une série télévisée américaine créée en 1981.
 Walking Tall est le titre original du film américain Tolérance Zéro, réalisé par Kevin Bray en 2004.
 Walking Tall est un court métrage américain réalisé par Danielle Lurie en 2007.